Crunch and Des steht für:

 Serie von Kurzgeschichten von Philip Wylie
 Crunch and Des (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (39 Folgen, 1955–1956)